Ferenc Forgách – cardinale e arcivescovo cattolico ungherese
 Pál Forgách – vescovo cattolico ungherese
 Pál Forgách il vecchio – presbitero ungherese, conte e consigliere di Casa d'Austria